

Patronymie 
Schiaparelli est un patronyme italien, porté notamment par :
 Carlo Felice Schiaparelli, agronome ;
 Celestino Schiaparelli (1841-1919), spécialiste de la langue et civilisation arabe ;
 Cesare Schiaparelli, pionnier de la photographie ;
 Elsa Schiaparelli (1890-1973), créatrice de mode ;
 Ernesto Schiaparelli (1856-1928), égyptologue ;
 Giovanni Battista Schiapparelli (1795–1863), pionnier de l'industrie chimique et pharmacien italien ;
 Giovanni Schiaparelli (1835-1910), astronome, connu en particulier pour ses observations de la planète Mars ;
 Luigi Schiaparelli (1871-1934), paléographe, professeur d'histoire à l'université de Turin ;

Astronomie 
 Schiaparelli, un cratère sur la Lune ;
 Schiaparelli, un cratère sur Mars ;
 Schiaparelli, un engin spatial de l'Agence spatiale européenne envoyé sur la planète Mars en 2016 ;
 Astéroïde (4062) Schiaparelli ;
 L'observatoire Schiaparelli, à Varèse en Italie, nommé d'après l'astronome.

Entreprise 
 Schiaparelli, l'entreprise créée en 1927 par la créatrice de mode éponyme ;